EDKD steht für:
 Flugplatz Altena-Hegenscheid (ICAO-Code)
 Bahnhof Dortmund-Kirchderne (BS100-Code)

Abkürzung